Шортанбай Канайулы (1817, ныне окрестности Туркестана Южно-Казахстанская область — 1881, ныне село Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области) — казахский акын.

Биография 
По официальным данным родился в окрестностях Туркестан, по другим данным родился в семье ходжи Каная среди рода Шубыртпалы на севере озера Балхаш. Происходит из рода Ходжа. Жил в Альтеке Сарымовской волости Каркаралинского уезда.

Творчество 
Творчеству Шортанбая присуща социальная направленность, острая критика феодального и чиновничьего гнета, отображение тяжелого положения народных масс. Основной сборник «Шортанбайдың бала зары» до революции неоднократно издавался в Казахстане (1888, 1890, 1894, 1911, 1915). Стихи Шортанбая вошли в сборник «Ескі әдебиет нұсқаларында», подготовленный С.Сейфуллиным (1931), в «Хрестоматию казахской литературы», составленную С.Мукановым и К.Бекхожиным (1942), в сборник «Айтыс» (1965). Рукописи произведений Шортанбая хранятся в Центральной научной библиотеке НАН РК. Период ликвидации царским правительством ханской власти в 19 в., после введения в 1867—1868 «Положения об управлении казахами» получило название по песне-толгау «Зар заман» акына Шортанбая Канайулы.

Семья 
Отец - Канай Айткожаулы, мать - Шукман Накыпкожакызы. Сестра - Қалаулы, возможно вторая сестра Бабасан (прозвище Даңғой). Сыновья - Алдаберген, Аязбай, дочь - Бәтіш.

См. также 
 Зар заман

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://articlekz.com/kk/article/16338
 http://www.inform.kz/kz/shortanbay-kanayuly_a1233496
 https://baq.kz/kk/news/aimaktik_bak_kogam/zar_zaman_akini_shortanbai
 http://www.karlib.kz/index.php/kz/zha-aly-tar/2826-shortanbaj-zhyrau
 http://shet-audany.gov.kz/kk/page/725.html
 https://egemen.kz/article/168103-zhyrau-rukhy-zhalanhashtanbasyn

Казахские акыны
Персоналии:Шетский район‎
Родившиеся в 1818 году
Умершие в 1881 году
Умершие в Аксу-Аюлы
Общественные деятели Казахстана
Жырау